Crisis de Berlín es el nombre con el que se suelen describir algunos de los periodos más tensos de las relaciones internacionales durante la guerra fría motivados por el reparto de Berlín entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial (1945) y la posterior conformación de un Berlín occidental y un Berlín oriental:
 Bloqueo de Berlín por parte soviética (en dos ocasiones: 1948 y 1958)
 Crisis de Berlín (1947-1961)
 Muro de Berlín (1961)
 Crisis de Berlín de 1961

Las crisis de Berlín tuvieron su momento final con la caída del muro y la reunificación de Alemania en 1989.